Буре:

Топонимы

Бельгия 
 Бюр () — часть коммуны Теллен в Бельгии

Италия 
 Бюр () — коммуна в итальянской области Венеция

Франция 
 Бюр () — коммуна во французском департаменте Верхние Пиренеи
 Бюр () — коммуна во французском департаменте Мёз региона Лотарингия 
 Бюр () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия
 Бюр () — коммуна во французском департаменте Мозель региона Лотарингия
 Бюр () — коммуна во французском департаменте Орн региона Нижняя Нормандия
 Бюр () — коммуна во французском департаменте Орн региона Нижняя Нормандия

 Бюр-ле-Тамплие () — коммуна во французском департаменте Кот-д’Ор региона Бургундия

Швейцария 
 Бюр () — коммуна во швейцарском кантоне Юра

Другие 
 Буре — город в Эфиопии.

Этнонимы 
 Буре — названия рода в составе башкир, обозначающее волка-прародителя, или волка-покровителя.

Персоналии 
Фамилию «Буре» носят следующие известные личности:
 Буре, Алексей Валерьевич (род. 1945) — советский пловец. 
 Буре, Валерий Владимирович (1912—1974) — советский ватерполист и тренер по плаванию.
 Буре, Валерий Владимирович (род. 1974) — российский хоккеист.
 Буре, Владимир Валерьевич (род. 1950) — советский пловец и хоккейный тренер.
 Буре, Джордж — нидерландско-американский психолог и лингвист, создатель искусственного языка Лингва франка нова.
 Буре, Каприс (род. 1971) — американская модель.
 Буре, Кэндис Камерон (род. 1976) — американская актриса, продюсер, телеведущая и писательница.
 

 Буре, София-Амалия-Тереза Карловна (в замужестве София Карловна Круковская; 1861—1943) —  русская педагог, библиотекарь, писательница и переводчица.

См. также 
 
 
 Торговый дом «Павел Буре»